Карлі Рей Джепсен (1985), канадська співачка / автор пісень
 Лес Джепсен (1967), американський професійний баскетболіст
 Кевін Джепсен (1984), американський професійний бейсболіст і 2008  Олімпійський
 Марія Джепсен (березень 1945 р.), Німецька, перша жінка, яка стала єпископом лютеранської євангельської церкви у Німеччині та у всьому світі
 Роджер Джепсен (березень 1928 р.), Американський політик
 Фернандо Джепсен (березень 1960 р.), Бразилія, політик і професійний електрик